James Blair peut désigner :
  (1656-1743), religieux écossais ;
 James Blair Steedman (1817-1883), Major général de l'Union ;
 Jimmy Blair (1888-1964), footballeur écossais ;
 James Blair (1909-1992), rameur d'aviron américain.